GOP est un sigle qui peut désigner :
 Gauche ouvrière et paysanne, un groupe issu du Parti socialiste unifié et qui se fera remarquer au moment de la lutte contre l'extension du camp du Larzac ;
 Grand Old Party, le parti républicain (États-Unis) ;
 Group of pictures (en français, groupe d'images), dans le domaine de la compression vidéo ;
 Gross operating profit (en français, excédent brut d'exploitation).

GOP est une abréviation qui peut désigner :
 gestion des opérations.